RIK kan betyda:

Redbergslids IK
Reymersholms IK
IATA:s kod för Carrillo Airport, Carrillo, Costa Rica.
Rik Verbrugghe, belgisk före detta professionell tävlingscyklist.